George de la selva se puede referir a:

 George de la selva, título con el cual se conoce en Hispanoamérica a la película "George of the Jungle", de 1997.
 George de la selva, serie de dibujos animados basada en la película.